Ассар:

 Ассар, Жан-Жиль (род. 1958) — французский футболист.
 Ассар, Нассер (род. 1928) — французский художник иранского происхождения.
 Ассар Тебризи (1325—1390) — азербайджанский поэт и учёный 14 века, писал на фарси.